Der Coupe d’Europe 1960/61 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 3. Auflage fand vom 8. bis zum 11. Juni 1961 in Wien statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Die Mannschaft Unione Amatori Carambola Triest aus Triest war am vereinbarten Qualifikations-Termin in Frankfurt/Main verhindert. Die CEB gab den Italienern noch eine zweite Chance in Wien vor dem Start der Finalrunde. Es wurde aber nur ein Match ausgetragen. Der Kölner Billard-Club 1908 siegte glatt mit 8:0. Genaue Ergebnisse sind nicht verfügbar. Der heimische  Billardsportklub UNION Wien gewann am Ende verdient den Titel.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Wien

Qualifikation in Münster

Qualifikation in Wien

Finalrunde in Wien

Abschlusstabelle 1960/61

Einzelnachweise 

1961
Karambolageveranstaltung 1961
Billardturnier in Wien
Wiener Stadthalle